ibn Sahl (wiskundige), Perzisch wiskundige (ca. 940-1000)
 ibn Sahl van Sevilla, Andalusisch dichter (1212-1251)